Тугутка:

 Тугутка — река в России, протекает в Тюменской области.
 Тугутка — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.